

Пойнт-Бейкер — переписна місцевість, штат Аляска
 Пойнт-Бейкер — переписна місцевість, штат Флорида